Кубок Франции по футболу 2022/2023 — 106-й розыгрыш кубка Франции, проводимый Федерацией футбола Франции. В турнире приняли участие клубы Франции. Титул защищает «Нант».

Расписание

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

2022/2023
Франция
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2022/2023